3-й набор астронавтов НАСА — набор астронавтов, производившийся НАСА в 1963 году. Было отобрано 14 астронавтов для миссий «Аполлон» и «Джемини»: пять представителей ВМС США (лейтенанты Алан Бин, Юджин Сернан, Роджер Чаффи, лейтенант-коммандер Ричард Гордон, капитан Корпуса морской пехоты Клифтон Уильямс), семь офицеров ВВС США (майор Базз Олдрин, капитаны Донн Айзли, Уильям Андерс, Чарлз Бассетт, Майкл Коллинз, Дэвид Скотт, Теодор Фримен) и двое гражданских (Уолтер Каннингем, Рассел Швайкарт). 

Как и все наборы астронавтов НАСА (кроме «Первой Семёрки» в 1959 году), являлся открытым. Стал самым молодым в истории НАСА: средний возраст на момент отбора составлял 31,2 года. Набор был ориентирован на лунную программу (так, Базз Олдрин стал вторым человеком, ступившим на поверхность Луны). Четверо лётчиков (Теодор Фримен, Чарлз Бассетт, Роджер Чаффи, Клифтон Уильямс) погибли, так и не став астронавтами.

История набора 
5 июня 1963 года НАСА объявило о решении отобрать в октябре 1963 года дополнительно от 10 до 15 астронавтов. Набор был полностью ориентирован на лунную программу НАСА.

Заявления от гражданских лиц принимались до 1 июля 1963 года, а 15 июля 1963 года были представлены кандидатуры военных претендентов, предварительно отобранных военным руководством из различных родов войск.
Критерии отбора оставались неизменными со времен проведения второго набора в 1962 году. Согласно требованиям в отборе могли участвовать как мужчины так и женщины не старше 35 лет. Допустимый рост астронавтов был ограничен отметкой в 183 сантиметра. Все претенденты должны были иметь высшее техническое образование. Помимо военных лётчиков-испытателей к отбору также допускались и гражданские пилоты. Обязательный налёт каждого пилота должен был составлять не менее 1000 часов.

Всего было подано около 400 заявлений, из них до медицинской части отбора был допущен 271 претендент (200 гражданских и 71 военный).

С 31 июля по 15 августа 1963 года все отобранные претенденты прошли обследования в Отделе авиационно-космической медицины (Aerospace Medical Sciences Division) Школы авиационной и космической медицины ВВС США (USAF School of Aerospace Medicine), расположенной на авиабазе Брук (Brooks AFB) в штате Техас.

17 октября 1963 года НАСА объявило о зачислении в отряд астронавтов 14-и человек. Таким образом численность отряда астронавтов НАСА, состоянием на конец 1963 года, достигла 30-и человек.

Список астронавтов 3-го набора

Зачисленные 

Согласно Сернану, сам он считал из их набора наиболее опытными, надёжными и достойными назначения в полёт Дейва Скотта, Дика Гордона, Чарли Бассетта и Майкла Коллинза. Швайкарт, Каннингэм и Олдрин расценивались в отряде как «учёные» и, потому, по мнению лётчиков, заслуживали назначения в экипаж в последнюю очередь.

Не зачисленные претенденты 
Среди 20 человек, не зачисленных в отряд космонавтов НАСА стоит отметить следующих:
 Вильям Рамзи участвовал во 2-м наборе в 1962 году;
 Майкл Адамс, зачисленный в группу MOL в 1965 году, а затем переведён на программу X-15 (погиб 15 ноября 1967 года во время катастрофы самолёта X-15);
 Трое астронавтов попали в отряд с : Вэнс Бранд, Роналд Эванс, Джон Суайгерт.

См. также 
 Аполлон (программа)
 Джемини (космическая программа)
 Список астронавтов США — участников лунных экспедиций

Примечания

Рекомендуемая литература

Статьи

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отряды астронавтов НАСА
Появились в 1963 году в США
1963 год в космонавтике